Le Championnat de France féminin de volley-ball Ligue A 2010-11 oppose les douze meilleures équipes françaises de volley-ball féminin.
Le Gazélec Béziers et le Nantes Volley Féminin rejoignent la Ligue A Féminine à l'issue de la saison 2009-10.

Listes des équipes en compétition 
 Béziers
 SES Calais
 RC Cannes
 Le Cannet-Rocheville
 Évreux VB
 Istres OP
 ASPTT Mulhouse
 Nantes
 AS Saint-Raphaël
 Stade-Français-Saint-Cloud
 Vandœuvre-Nancy
 Venelles VB

Formule de la compétition

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Records de la saison régulière

Play-offs

Tableau

Résultats 

|}

Matchs de classements 5 à 8

Tableau

Résultats 

|}

Distinctions individuelles 
 MVP :  Nadia Centoni (RC Cannes)
 Meilleure attaquante :  Nadia Centoni (RC Cannes)
 Meilleure passeuse :  Armelle Faesch (ASPTT Mulhouse)
 Meilleures réceptionneuses-attaquantes :  Anja Spasojević (RC Cannes),  Titia Sustring (ES Le Cannet-Rocheville)
 Meilleures centrales :  Olesja Kulakova (ES Le Cannet-Rocheville),  Milena Rasić (RC Cannes)
 Meilleure libero :  Estelle Quérard (ES Le Cannet-Rocheville)
 Révélation :  Milena Rasić (RC Cannes)
 Meilleure entraineur :  Magali Magail (ASPTT Mulhouse)

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pro A féminine
 DEF 2010-2011
 Nationale 1 2010-2011

Liens externes 

Championnat de France féminin de volley-ball
Volley-ball F1
Championnat F1